Ла Флорида има више значења:

 Ла Флорида
 Ла Флорида (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Флорида (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Флорида (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Флорида (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Флорида (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Флорида (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Флорида, Ел Куатро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Флорида (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида, Лактеос (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида, Ел Меските (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида, Ла Асијенда (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорида (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида, Сан Рамон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида, Ел Мангито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида, Километро 37 (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Пантепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флорида (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флорида, Ел Белем (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флорида (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флорида (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флорида (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флорида (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флорида (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флорида (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флорида (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флорида (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флорида, Ла Каноа (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флорида (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флорида (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида, Гранха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорида (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Флорида, Километро 5 (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Флорида (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорида (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Флорида (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорида (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорида (Пантепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флорида (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флорида (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флорида (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флорида (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Флорида (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Флорида (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Флорида (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорида (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорида (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорида (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорида (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорида (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Флорида (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Флорида, Чарко Пуерко (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Флорида (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Флорида, Асијенда (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флорида (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флорида, вињедо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флорида (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флорида (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Флорида (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Флорида (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида, Ла Флорида дел Сур (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорида (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида, Балнеарио (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида, Нуево Тенехапан (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида, Габино Круз (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорида (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флорида (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флорида, Данијел Алба (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флорида (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флорида (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флорида (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику